Musa Bigijev (1875. – 1949.) bio je tatarski džadid koji je preveo Kuran na tatarski jezik.

Islam
Povijest Tatarstana
Tatarstan 
Religija u Rusiji
Životopisi, Rusija